Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női magasugrás versenyszámát augusztus 6. és 8. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női magasugrásban:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A döntőt augusztus 8-án rendezték.

Források 

Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon